Mocro sh*t (album), een album van Ashafar uit 2020
 Mocro sh*t (lied), een lied van Ashafar uit 2020, als single uitgebracht en te vinden op het gelijknamige album